Porticello ist der Name folgender Orte:

 Porticello, ein Ortsteil von Santa Flavia in der Provinz Palermo
 Porticello, ein Ortsteil von Villa San Giovanni in der Provinz Reggio Calabria